Чавес () — поширене іспанське прізвище, розповсюджене в країнах Латинської Америки.

Відомі носії 
 Адріан Чавес (1962) — мексиканський футболіст, воротар.
 Вівіана Чавес (1987) — аргентинська легкоатлетка, що спеціалізується з марафонського бігу.
 Дарвін Чавес (1989) — мексиканський футболіст, півзахисник.
 Коронадо Чавес (1807–1881) — президент Гондурасу з січня 1845 до січня 1847 року.
 Марвін Чавес (1983) — гондураський футболіст, півзахисник.
 Осман Чавес (1984) — гондураський футболіст, захисник.
 Патрісіо Альберто Чавес Савала (1967) — еквадорський дипломат.
 Уго Чавес (1954—2013) — венесуельський політик соціалістичної спрямованості, військовий, Президент Венесуели з 1999 до 2013 року.
 Федеріко Чавес (1882—1978)  — президент Парагваю.
 Хуан Карлос Чавес (1967) — мексиканський футболіст, півзахисник.
 Хуліо Сезар Чавес (1986) — мексиканський професійний боксер, багаторазовий чемпіон світу в трьох вагових категоріях.
 Хуліо Сезар Чавес (1986) — мексиканський професійний боксер, чемпіон світу WBC, син Хуліо Сезар Чавеса.

Топоніми 
 Чавес (округ, Нью-Мексико) — округ (графство) у штаті Нью-Мексико, США.

Див. також 
 Бустільйо-де-Чавес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.
 Серхіо Леон Чавес (стадіон) — футбольний стадіон в місті Ірапуато, штат Гуанахуато, Мексика.
 Сесар-Чавес (Техас) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Ідальго штату Техас.